Derek Woodman (Blackpool, 18 de agosto de 1936) es un expiloto británico de motociclismo, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1962 hasta su muerte en 1970. Su mejor temporada fue en 1965 en el que acabó tercero en la clasificación general de 125cc por detrás de Hugh Anderson y Frank Perris.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 en adelante:

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Nacidos en Blackpool